Castell, costruzioni umane catalane

 Manuel Castells, sociologo spagnolo

 Castell de Castells, comune spagnolo